Матах — обрядовая традиция, существующая в Армянской апостольской церкви.
 Матах — хребет на Украине